Николай Евсеевич Савченко (, Красный Дворец — , Минск) — советский и белорусский учёный в области хирургии, академик Национальной академии наук Беларуси .

Биография 
Николай Савченко родился 7 ноября 1922 года в посёлке Красный Дворец (ныне — Чечерский район Гомельской области Белоруссии). Участвовал в боях Великой Отечественной войны, после её окончания был демобилизован. В 1948 году Савченко окончил Минский государственный медицинский институт. С 1951 года преподавал в Военно-медицинской академии в Ленинграде, а с 1958 года — на кафедре урологии в Белорусском государственном институте усовершенствования врачей. С 1960 года возглавлял этот институт. В 1965 году защитил докторскую диссертацию.

В 1966 году Савченко был назначен министром здравоохранения Белорусской ССР, занимал эту должность в течение двадцати лет. Параллельно с государственной деятельностью активно занимался научной, преподавательской и общественной деятельностью. Избирался депутатом Верховного Совета Белорусской ССР VII—IX созывов, заведовал кафедрой урологии Минского государственного медицинского института, затем — Белорусским республиканским центром пересадки почек.

Являлся автором более чем 300 научных работ, 9 изобретений и 11 монографий в области болезней мочеполовой системы, трансплантации органов и тканей, автоматизированным системам управления здравоохранением. В 1969 году Савченко был избран членом-корреспондентом, а в 1972 году — академиком Национальной академии наук Белоруссии. В 1982 году ему была присуждена Государственная премия СССР, а в 1988 года — Государственная премия Белорусской ССР.

Умер 12 июня 2001 года, похоронен на  Минска.

Увековечение памяти 
В 2001 году Минской городской клинической больнице № 4 присвоено имя Савченко, а на урологическом корпусе была повешена мемориальная доска Н. Е. Савченко.

Награды 
 Орден Отечества III степени (1997)
 три ордена Трудового Красного Знамени,
 ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степеней,
 два ордена Красной Звезды,
 ряд медалей.

Ссылки 
 Савченко Николай Евсеевич в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Примечания 

Хирурги СССР
Хирурги Белоруссии
Медики по алфавиту
Министры здравоохранения БССР
Академики Академии наук Белорусской ССР
Академики Национальной академии наук Беларуси
Медики Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 10-го созыва
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании